Trois navires de l'United States Navy portent le nom d'USS Aaron Ward en l'honneur du rear admiral Aaron Ward : 
 l', un destroyer de la classe Wickes en service dans la marine américaine de 1919 à 1940 avant d'être transféré à la Royal Navy et renommé HMS Castleton et d'être démoli en 1947 ;
 l', un destroyer de la classe Gleaves en service dans l'US Navy de 1942 à son naufrage le  durant l'opération I-Go ;
 l', un destroyer de la classe Robert H. Smith en service de 1944 à 1945.

Aaron Ward